Hock Bertalan (1928–2019) magyar oboaművész
 Hock Bertalan (1953) magyar orgonaművész